

Населені пункти та їхні частини
 Ліпник — гміна в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Ліпник — село в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпник — село в гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Липник (Ліпник) — село в гміні Каньчуга Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпник — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ліпник — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ліпник — село в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпник — село в гміні Осек Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпник — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

 Ліпник — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Ліпник — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Ліпник — частина села Заліпе в гміні Плятерувка Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпник — частина села Неліш у гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ліпник — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпник — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ліпник — частина села Кобиля-Ґура в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ліпник — колонія в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпник — колонія в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ліпник — осада в гміні Кемпіце Слупського повіту Поморського воєводства
 Ліпник — осада в гміні Щитно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпник — осада в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпник — лісова осада в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки